Das Adjektiv national kann sich beziehen
 auf Nationen,
 auf Nationalitäten,
 auf Staaten,
 auf Nationalstaaten,
 umgangssprachlich auch als Adjektiv zu Nationalismus oder Nationalchauvinismus.

Das Substantiv National bezeichnet
 in der Uniformkunde eine bestimmte, am Hut oder Tschako getragene Form der Kokarde (Abzeichen)
 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller, siehe National (Rose Bros.)
 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller, siehe National Motor Company (England)
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller, siehe National Motor Company (Missouri) (1899–1900) mit dem Markennamen National
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller, siehe National Motor Vehicle Company (1900–1924) mit dem Markennamen National
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller, siehe National Automobile and Motor Company (1902–1903) mit dem Markennamen National
 eine ehemalige US-amerikanische Herstellerfirma von Funkempfangsgeräten, siehe National Radio Company
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller, siehe National Sewing Machine Company (1886–1957) mit dem Markennamen Eldredge (1903–1906)
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller, siehe National United Service Company (1914) mit den Markennamen Arrow und United
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilkonzern, siehe National Motors Corporation (1922–1924)
 einen Markennamen der Firma Panasonic Corporation, siehe National (Marke)
 umgangssprachlich den Halbleiterhersteller National Semiconductor
 die dritthöchste (National 1) und ab 2017 zusätzlich die viert- und fünfthöchste (National 2 und National 3) Herrenfußballliga in Frankreich
 ein ehemaliges Lübecker Kino, siehe National (Lübeck)
 National Guardian Life
 eine Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Basel (Nationale Suisse)
 ein kanadisches TV-Nachrichtenprogramm (The National (CBC))
 die US-amerikanische Band The National (Band)
 ein US-amerikanisches Mietwagenunternehmen, siehe National Car Rental
 National (Versicherung), Versicherungsgruppe mit Sitz in Stettin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 National (Iowa)
 National (Maryland)
 National (Washington)
 National (West Virginia)
 National Hill (Pennsylvania)
 National Hills (Georgia)
 National Mine (Michigan)
 National Park (Ort) (New Jersey)

Siehe auch:
 Nacional
 Nationale (Begriffsklärung)
 The National
 Maßstabsebene (Geographie)